Швеция принимала участие в Евровидении 2011 в Дюссельдорфе, и этот конкурс стал пятьдесят первым для страны, начиная с их дебюта в 1958 году. Представитель Швеции на конкурсе был выбран в рамках национального отбора — Мелодифестивалена 2011. По итогам финала отбора им стал Эрик Сааде с песней «Popular».

Мелодифестивален 2011

Формат 
Формат проведения Мелодифестивалена 2011 схож с предыдущими годами — четыре полуфинала, второй шанс и финал. Первый полуфинал прошёл 5 февраля в Лулео, второй полуфинал — 12 февраля в Гётеборге, третий полуфинал — 19 февраля в Линчёпинге, четвёртый полуфинал — 26 февраля в Мальмё. Второй шанс прошёл 5 марта в Сундсвалле. Финал — 12 марта в Стокгольме.

Как и в предыдущих годах, на сцене разрешено появление максимум восьми человек, все они должны быть старше шестнадцати лет (однако, в соответствии с правилами Евровидения, на самом конкурсе разрешено появление только шести человек одновременно). Главный исполнитель или исполнители должны исполнять песню вживую, но бэк-вокал может быть записан заранее.

Большие изменения коснулись способа выбора тридцати двух конкурсных песен. В 2010 году двадцать семь песен были отобраны жюри, четыре песни — телеканалом-организатором SVT, одна песня — через веб-отбор. В 2011 году только пятнадцать песен отобрано жюри, ещё пятнадцать песен — SVT, из оставшихся материалов, представленных к отбору, или из песен специально приглашённых композиторов. Веб-отбор был расширен: вместо одной песни для участия в конкурсе было выбрано две. Веб-отбор начался 11 октября и закончился 8 ноября в ночном клубе Golden Hits в Стокгольме.

Другие изменения также были объявлены SVT. Впервые авторы не из Швеции смогли принять участие в конкурсе при условии, что хотя бы один из соавторов — швед. Сольным исполнителям было разрешено играть на музыкальных инструментах вживую во время телевизионного вещания.

Ведущие 

17 ноября было объявлено, что ведущими конкурса в 2011 году станут певица Мари Сернехольт и телеведущий Рикард Олссон.

Календарь

Песни 
Тридцать две песни приняли участие в Мелодифестивалене 2011. Формат голосования остался прежним: песни, занявшие в полуфинале первое и второе места, проходят в финал, занявшие третье и четвёртое места — во Второй шанс. Восемь песен в раунде Второго шанса соревнуются в дуэлях за право попадания в финал. В финале участвуют восемь песен из четырёх полуфиналов и две песни из Второго шанса.

22 сентября SVT объявило, что для участия в Мелодифествалене 2011 было представлено рекордное количество записей — 3852 (из них 424 были представлены для веб-отбора).

Веб-отбор 
С 9 июля по 21 сентября музыканты, не имеющие контракта ни с одной из звукозаписывающих компаний, могли опубликовать свои песни на сайте SVT. Для участия в веб-отборе было представлено 424 песни, после дисквалификации тех песен, которые не соответствовали правилам, для участия были утверждены 232. В финал отбора прошли пять песен. 
 11 октября — все 232 песни доступны для голосования 
 18 октября — 100 песен прошли в следующий раунд 
 25 октября — 50 песен прошли в следующий раунд 
 27 октября — 20 песен прошли в следующий раунд (начиная с этого раунда, набранные песнями голоса не сбрасываются) 
 29 октября — 15 песен прошли в следующий раунд 
 31 октября — 10 песен прошли в следующий раунд 
 1-5 ноября — каждый день из оставшихся десяти песен исключалась одна, набравшая наименьшее количество голосов 
 8 ноября — пять оставшихся песен соревновались в финале веб-отбора, две из которых были выбраны для участия в Мелодифестивалене 
Два победителя веб-отбора были определены 8 ноября в ночном клубе Golden Hits в Стокгольме. Имена победителей были объявлены исполнительным продюсером конкурса Кристером Бъоркманом.

Полуфиналы 
Четыре полуфинала в 2011 году были проведены в Лулео, Гётеборге, Линчёпинге и Мальмё.

Первые четыре песни были объявлены SVT 7 октября, также стало известно о возвращении на конкурс трёхкратной участницы Линды Бенгтцинг. Ещё восемь песен были объявлены 19 октября, с возвращением на конкурс Санны Нильсен и Дэнни. Тринадцатая конкурсная песня Мелодифестивалена 2011 была объявлена 1 ноября: Ларс-Оке Вильхельмссон, или Бабсан, будет участвовать с песней «Ge mig en spanjor», 3 ноября было объявлено об участии Нике Борга с песней «Leaving home».

7 ноября Expressen объявила, что участницей Мелодифестивалена 2011 станет Элизабет Андреассен. Андреассен победила на Евровидении 1985, выступая в составе дуэта Bobbysocks как представитель Норвегии. Тремя годами раньше Элизабет представляла Швецию на Евровидении 1982. После победы в 1985 году она принимала участие в Евровидении ещё два раза, представляя Норвегию: в 1994 и 1996 годах. 8 ноября SVT подтвердил возвращение Андреассен на Мелодифестивален с песней «Vaken i en dröm». Также 8 ноября прошёл финал веб-отбора, по результатам которого Юлия Альвгард с песней «Better or worse» и Йунас Матссон с песней «On my own» стали участниками Мелодифестивалена.

22 ноября были объявлены участники первого и второго полуфиналов, среди названных артистов было шесть новых имён. Остальные артисты и песни были объявлены на пресс-конференции 29 ноября. Так, стало известно о возвращении на конкурс Ширли Кламп и Эрика Сааде.

Песня «Don't stop» была дисквалифицирована, так как стало известно о том, что раньше она была опубликована на странице MySpace, принадлежащей автору. SVT дал время авторам и исполнителю Андерсу Фернетту на то, чтобы найти новую песню для участия. 10 декабря Фернетт представил новую песню под названием «Run».

Первый полуфинал 
Первый полуфинал состоялся 5 февраля в Лулео, в Coop Arena.

Второй полуфинал 
Второй полуфинал состоялся 12 февраля в Гётеборге, в Scandinavium.

Третий полуфинал 
Третий полуфинал состоялся 19 февраля в Линчёпинге, в Cloetta Center.

Четвёртый полуфинал 
Четвёртый полуфинал состоялся 26 февраля в Мальмё, в Malmö Arena.

Второй шанс  
Раунд Второго шанса состоялся 5 марта в Сундсвалле, в Nordichallen. Восемь песен, занявшие третье и четвёртое места в полуфиналах, соревновались в дуэлях за право попадания в финал.

Финал 
Финал Мелодифестивалена 2011 состоялся 12 марта в Стокгольме, в Globe Arena. Участие приняли десять песен — по две песни из каждого полуфинала и два победителя раунда Второго шанса. Победитель был выбран совместным голосованием жюри и телезрителей.

Евровидение 

На Евровидении Швеция участвовала во втором полуфинале. Выступив под восьмым номером, Эрик Сааде стал победителем и прошёл в финал конкурса. В финале 14 мая он финишировал третьим. Это стало лучшим результатом Швеции с 1999 года, делая Сааде самым успешным представителем Швеции за последние двенадцать лет.

Результаты шведского голосования объявлял серебряный призёр Мелодифестивалена Данни.

Голоса за Швецию во втором полуфинале

Голоса Швеции во втором полуфинале

Голоса за Швецию в финале

Голоса Швеции в финале

Примечания 

Страны на «Евровидении-2011»